Fernández ou Fernandez (littéralement fils/fille de Fernando) est un patronyme d'origine  espagnole.

Étymologie et répartition 
Fernández signifie « fils de Fernando » (Fernand). L'équivalent portugais est Fernandes. Un individu nommé Fernández était sur la liste des officiers et marins lors du premier voyage de Christophe Colomb vers l’Amérique.

 C'est le  nom de famille le plus populaire en Argentine.
 C'est le  nom de famille le plus populaire en Uruguay.
 C'est le  nom de famille le plus populaire en Espagne.
 C'est le  nom de famille le plus populaire au Paraguay.
 C'est le  nom de famille le plus populaire au Venezuela.
 C'est le  nom de famille le plus populaire au Pérou.
 C'est le   nom de famille le plus populaire au Chili.
 C'est le  nom de famille le plus populaire au Mexique.
 C'est le  nom de famille le plus populaire en France (1891–1990)
 C'est le  nom de famille le plus populaire aux États Unis.
 C'est le  nom de famille le plus populaire au Québec (Canada)
 Le nombre de Fernandez est le suivant : Espagne = 586 000, Paraguay= 156 000, US = 145 000, Venezuela = 132 000, France = 25 000.

Voir source en bas de page.

Patronyme

A-C 
 Airán Fernández (1988-), coureur cycliste espagnol ;
 
 Alejandro Fernández (1971-), chanteur mexicain ;
 Alfredo Fernández Mayo (1943-), réalisateur espagnol ;
 Alina Fernández (1956-), écrivain et animatrice radio cubaine ;
 Alonso Fernández de Avellaneda (15?-16?), écrivain espagnol ;
 
 Amaya Fernández Pozuelo (19?-), pianiste et claveciniste classique espagnole ;
 Angelines Fernández (1922-1994), actrice de radio et de télévision espagnole ;
 Angy Fernández (1990-), chanteuse espagnole ;
 
 Antonio Fernández (1789?-1856), chanteur et auteur de flamenco espagnol ;
 Antonio Guzmán Fernández (1911-1982), président de la République dominicaine ;
 Augusto Fernández (1986-), footballeur argentino-italien ;
 Augusto Fernández (1997-), pilote de vitesse moto espagnol ;
 Aurélien Fernandez (1991-), auteur de bande dessinée et illustrateur de bande dessinée et de livres jeunesse ;
 Bernardino Fernández de Velasco y Benavides (1783-1851), homme d'État, militaire, diplomate et poète espagnol ;
 Bibiana Fernández (1954-), actrice espagnole ;
 Bingen Fernández (1972-), coureur cycliste espagnol ;
  ;
 Cristina Fernández Cubas (1945-), écrivaine espagnole ;

D-F 
 Dafne Fernández (1985-), danseuse, chanteuse et actrice espagnole ;
 Dalixia Fernández (1977-), joueuse de beach-volley cubaine ;
 Dani Fernández (1983-), joueur de football espagnol ;
 Delio Fernández (1986-), coureur cycliste espagnol ;
 Denis Fernandez (14?-14?), explorateur portugais (également connu sous le nom de Dinis Dias) ;
 Dominique Fernandez (1929-), écrivain français ;
 
 Darío Ezequiel Fernández (1978-), footballeur argentin ;
 
 Eduard Fernández (1964-), acteur espagnol ;
 Egoitz Fernández (1992-), coureur cycliste espagnol ;
 Eleuterio Fernández Huidobro (1942-2016), guérillero et homme politique uruguayen ;
 Emilio Fernández (1903-1986), réalisateur mexicain ;
 
 Enrique Barros Fernández (1905-1990), sculpteur et peintre espagnol ;
 
 Eugenio Fernández Granell (1912-2001), peintre et écrivain espagnol ;
 Ewen Fernandez (1989-), coureur de patinage de vitesse sur glace français ;
 Fabien Fernandez (1976-), romancier, auteur et illustrateur de jeux de rôle et de bandes dessinées ;
 Francisca Fernández-Hall (1921-2002), ingénieure et diplomate guatémaltèque ;
 
 
 François Fernandez (1960-), violoniste français ;

G-I 
 
 Garcia Fernandez (938-995), comte de Castille ;
 Geovane Fernández (1982-), coureur cycliste argentin ;
 Gerardo Fernández (1977-), coureur cycliste argentin ;
 Gérard Fernandez (1938-), sœur catholique de Singapour et conseillère pour les couloirs de la mort ;
 Gigi Fernández (1964-), joueuse américaine de tennis ;
 Giselle Fernandez (1961-), actrice américaine ;
 Gonzalo Fernández de Burgos (8?-915), comte de Castille ;
 Gregorio Sánchez Fernández (1932-2017), humoriste, chanteur de flamenco et comédien espagnol ;
 Guy Fernandez (1942-1989), député européen français ;
 Higinio Fernández (1988-), coureur cycliste espagnol ;
 Hugo Fernández (1945-2022), joueur et entraîneur uruguayen de football ;
 Ignacio Fernández Lobbe (1974-), joueur argentin de rugby à XV ;
 Ignacio Allende Fernandez (1969-), réalisateur et producteur de cinéma, acteur porno, animateur de télévision, écrivain et webmaster espagnol ;
 Irène Fernandez (1946-2014), médecin et militante des droits de l'Homme malaisienne ;

J-L 
 
 
 Jean Fernandez (1954-), footballeur et entraîneur français ;
 Jérôme Fernandez (1977-), joueur français de handball ;
 Joachim Fernandez (1972-), footballeur sénégalais ;
 Jordi Fernández (1982-), entraîneur espagnol de basket-ball ;
 Jorge Fernández Díaz (1950-), homme politique espagnol ;
 José Fernández Montesinos (1897-1972), universitaire espagnol de l'Université de Berkeley ;
 
 José Luis Fernández (1987-), footballeur argentin ;
 José Manuel Martínez Fernández (1971-), athlète espagnol ;
 José Lladó Fernández-Urrutia (1934-), homme politique espagnol ;
 Joseíto Fernández (1908-1979), chanteur cubain ;
 Julio Ángel Fernández (1946-), astronome uruguayen ;
 
 Juris Fernández (1978-), chanteuse et compositrice philippine ;
 Kevin Suárez Fernández (1994-), coureur cycliste espagnol ;
 Koldo Fernández (1981-), coureur cycliste espagnol ;
 
 Leonel Fernández (1953-), homme politique dominicain ;
 Leylah Fernandez (2002-), joueuse canadienne de tennis ;
 Liliana Fernández (1987-), joueuse espagnole de beach-volley ;
 
 
 Luis Fajardo Fernández (1877-1936), homme politique espagnol, maire de Grenade, assassiné par les franquistes ;

M-O 
 Macedonio Fernández (1874-1952), écrivain et essayiste argentin ;
 Manuel Fernández Montesinos (1901-1936), homme politique espagnol, maire de Grenade, assassiné par les franquistes ;
 Marcel Fernandez (1929-), coureur cycliste français ;
 
 María de las Mercedes González Fernández (1975-), femme politique espagnole ; 
 Mario Fernández (1947-), homme politique chilien ;
 Mariano Fernández Bermejo (1948-), homme d'État espagnol; 
 Maritoni Fernandez (1969-), actrice philippine.
 María José de Pablo Fernández (1979-), actrice américaine, connue sous son pseudonyme de Cote de Pablo ;
 Marta Fernandez Miranda de Batista (1923-2006), Première dame de Cuba ;
 Marta Fernández Infante (1994-), nageuse espagnole ;
 Mary Joe Fernández (1971-), joueuse américaine de tennis ;
 Michel Fernández (1983-), coureur cycliste cubain ;
 Michel Fernandez (1960-), jazzman français ;
 Miguel Ángel Fernández (1997-), coureur cycliste espagnol ;
 Miguel Álvarez-Fernández (1979-), artiste sonore, compositeur, musicologue espagnole ;
 
 Nilda Fernández (1957-2019), auteur-compositeur-interprète hispano-français ;
 Noelia Fernández (1976-), gymnaste rythmique espagnole ;
 Nona Fernández (1971-), scénariste chilienne ;
 Olga Fernández (19?-), journaliste et écrivaine cubaine ;

P-S 
 Pablo Armando Fernández (1929-2021), écrivain cubain ;
 Pedro Fernández (1969-), acteur et chanteur mexicain ;
 Perico Fernández (1952-2016), boxeur espagnol ;
 Peter Fernandez (1927-2010), acteur et scénariste américain ;
 Raimundo Fernández Villaverde (1848-1905), homme politique espagnol ;
 Raymond Fernandez (1956-2004), catcheur américain ;
 René Fernández (1906-1956), footballeur bolivien ;
 Roberto Fernández Retamar (1930-2019), écrivain cubain ;
 Roberto G. Fernández (1951-), écrivain américain d'origine cubaine ;
 Rodrigo Fernández (1996-), joueur de rugby à XV chilien ;
 Rubén Fernández Andújar (1991-), coureur cycliste espagnol ;
 Rudy Fernández (1985-), joueur de basket-ball espagnol ;
 Ruth Vega Fernandez (1977-), actrice suédoise ;
 Santiago Pérez Fernández (1977-), coureur cycliste espagnol ;
 Serafín Fernández Ferro (1912-1957), acteur espagnol;
 
 Sid Fernandez (1962-), lanceur américain de baseball ;
 Silvio Fernández (1979-), épéiste vénézuélien ;
 Sosthène Fernandez (1923-2006), général et homme d'État cambodgien ;
 Stefanía Fernández (1990-), Miss Venezuela 2008, élue Miss Univers 2009 ;

T-Z 
 Teresa Leger Fernandez (1959-), femme politique américaine ;
 Théo Fernandez (1998-), acteur français ;
 Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980), homme politique espagnol sous la dictature franquiste et la transition démocratique ;
 Tino Fernández (1966-), homme d'affaires espagnol ;
 Tony Fernández (1962-2020), joueur de baseball ;
 Venancio González y Fernández (1831-1897), avocat et homme politique espagnol, ministre de l’Intérieur et ministre des Finances ;
 Valeriano Orobón Fernández (1901-1936), théoricien espagnol de l'anarcho-syndicalisme;
 Vicente Fernández (1940-2021), chanteur mexicain ;
 Vicente García-Huidobro Fernández (1893-1948), poète surréaliste et écrivain chilien ;
 Víctor Fernández (1960-), entraîneur espagnol ;
 Vincent Fernandez (1975-), footballeur français ;
 Virginie Fernandez, connue sous son pseudonyme de Virginie Ledoyen (1976-), actrice française ;
 Viviane Moreira Fernandes (1977-), actrice pornographique brésilienne ;
 Vladimir Fernández (1988-), coureur cycliste costaricien ;
 Yanga R. Fernández (1971-), astronome américano-canadien ;
 Yolanda Fernández (1981-), coureuse de fond colombienne ;
 Yonathan Jesús Fernández (1986-), fondeur chilien.

Astronomie 
 Fernandez, cratère vénusien nommé en référence à Maria Antonia Fernández.

Toponymes

Fernández, ville de la province de Santiago del Estero.

Fernández, ville du département de Salto.

Fernández Peña, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Campo Elías dans l'État de Mérida.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme hispanique